Абдулла́ Ахме́тович Розыбаки́ев (; род. 31 октября 1897, Семиреченская область, Российская империя — 28 ноября 1937) — партийный советский деятель, участник борьбы за установление Советской власти в Семиречье. Член Компартии с 1918 года.

Биография 
По национальности уйгур. До Октябрьской революции получил образование в Верненской учительской семинарии. В 1925-1927 годах учился в Москве в Коммунистическом университете имени Я. М. Свердлова, с 1933 года — в аспирантуре на ленинских курсах при ЦК ВКП(б), затем в Институте национальностей при ЦИК СССР.

С мая 1917 года Розыбакиев являлся одним из руководителей «Объединённого союза мусульманских рабочих города Верного», участником борьбы за установление Советской власти в Семиречье, членом ВРК, Семиреченского облисполкома и облвоенревкома. С 1918 года был председателем Верненской секции мусульманских коммунистов-большевиков РКП(б), уездным комиссаром и одновременно заместителем заведующего отделом по делам национальностей при Семиреченском обкоме РКП(б) Туркестана, председателем «Революционного союза уйгуров» (с 1921 года — «Революционный союз кашгаро-дунганских рабочих», в 1922 году был объединён с союзом «Кошчи»). В годы революции и гражданской войны работал по вовлечению национальной бедноты в национальные военные формирования. В 1920-1922 годах работал заведующим отделом национальных меньшинств ЦК РКП(б) Туркестана, секретарём бюро Семиреченского обкома партии. С 1922 года являлся председателем Краевого бюро уйгурских и дунганских коммунистов.

В 1918-1925 годах являлся членом редколлегии и редактором национальных газет: «Жедису эшчи-халык мухбири» («Жетысуйский рабоче-крестьянский корреспондент»), «Комек» («Помощь»), «Букара» («Народ»), «Кедей ерки» («Воля бедноты»), «Камбагаллар авази» («Голос бедноты»), с 1931 года — редактором журнала «Кызыл танг».

В 1924-1934 годах являлся заместителем председателя правительственной комиссии по национальному размежеванию, заведующим культпропотделом Сырдарьинского губкома партии, членом президиума Краевой контрольной комиссии — РКИ, заведующим орготделом Казкрайкома ВКП(б), первым секретарём Кзыл-Ординского окружкома партии, первым секретарём Павлодарского райкома партии, наркомом снабжения Казахской АССР. С 1937 года был заместителем заведующего отделом печати и издательств ЦК КП(б) Казахстана.

Являлся делегатом 11-го, 13-го, 16-го съездов партии, 3-го съезда Советов, 3-го и 4-го конгрессов Коминтерна, избирался членом Совета национальностей ЦИК СССР, членом Туркестанского ЦИКа и КазЦИКа, членом ЦК РКП(б) Туркестана, Казахского областного комитета РКП(б), Казахского краевого комитета ВКП(б) и КП(б) Казахстана.

Арестован 29 июля 1937 году, реабилитирован в 1957 году .

Память 
 В 1962 году 17-ую линию города Алма-Ата назвали улицей Розыбакиева;
 В Алматы (Казахстан) в сквере ниже КБТУ на Аллее выдающихся деятелей установлен бюст Розыбакиева на постаменте.
 В Алматы построена школа имени Розыбакиева.

Примечания 

Члены Совета Национальностей ЦИК СССР
Персоналии:Уйгуры
Руководители партийных органов, репрессированные в СССР
Расстрелянные в СССР
Посмертно реабилитированные в СССР

Народные комиссары Казахской АССР
Первые секретари Кзыл-Ординского окружкома ВКП(б)
Первые секретари районных комитетов КПСС
Члены Казахстанского крайкома ВКП(б)
Делегаты XI съезда РКП(б)
Делегаты XIII съезда РКП(б)
Делегаты XVI съезда ВКП(б)
Делегаты III Всесоюзного съезда Советов
Члены ЦК КП Казахстана
Казнённые в 1937 году